Con el término Perdiguera se puede referir a varias cosas:

Perdiguera, municipio de la provincia de Zaragoza (España).
Pico Perdiguera, perteneciente a la Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid (España).
Isla Perdiguera, ubicada en el Mar Menor, en la Región de Murcia (España).
 El nombre común de la planta Helianthemum apenninum.
 El nombre común de la planta Helianthemum nummularium.